Pebas ist
 ein Ort in Brasilien, siehe Pebas (Brasilien)
 ein Ort und ein Distrikt der Provinz Mariscal Ramón Castilla in Peru, siehe Distrikt Pebas
Pebas (Marskrater), ein Einschlagskrater auf dem Mars